A honfoglalás a következőket jelentheti:

 Történelem
 Honfoglalás, a magyar történelem eseménye, a Kárpát-medence birtokba vétele
 Izraelita honfoglalás

 Irodalom
 Honfoglalás (1925), Kozma Andor műve
 Honfoglalás (1952), Illés Béla regénye

 Film
 Honfoglalás (1963) Mihályfi Imre 3 részes tévéfilmje, Illés Béla regényéből
 Honfoglalás (1996), Koltay Gábor filmje a népvándorláskori honfoglalásról

 Zene
 Honfoglalás, a P. Mobil együttes harmadik albuma

 Színház
Honfoglalás (1988), Koltay Gergely és a Kormorán (Szűts István) rockoperája

 Festészet
Honfoglalás, Munkácsy Mihály festménye

 Hasonló nevű
 Honfoglaló, magyar stratégiai kvízjáték